Bächgrabe ist ein Name bachdurchflossener Tobel in der Schweiz:

 Bächgrabe (Marchgrabe), linker Tobel zum Marchgrabe im Gemeindegebiet von Zweisimmen, Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen, Kanton Bern (zur Kleinen Simme, zur Simme)
 Bächgrabe (Rufigraben), linker Tobel zum Rufigraben mit mehreren verschiedenen Zuflussarmen im Gemeindegebiet von Ried-Brig, Bezirk Brig, Kanton Wallis (zur Saltina)

Siehe auch:
 Bächgraben